

Примечания 

Резолюции Совета Безопасности ООН
Списки:Резолюции Совета Безопасности ООН